Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, с изключение на случаите, когато резултатът е 0:0, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Димитровград (Димитровград) и Черноморец (Бургас). Актуален шампион е Берое (Стара Загора).

Класиране

Резултати

Любопитно 
Само четири мача от първенството завършват при резултат 0:0, при който според тогавашния регламент не се присъждат точки. Същевременно, немалък брой мачове завършват при резултат 1:1, с голове отбелязани след 80-ата минута.

Голмайстори

Състав на шампиона ЦФКА Средец (София)

„Б“ РФГ 

 1. Станке Димитров – днес град Дупница;
 2. Толбухин – днес град Добрич;
 3. Михайловград – днес град Монтана;

Североизточна „В“ РФГ 

 1. Преслав – днес град Велики Преслав;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7
1986/87
1986/87